Hippomedon är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1871. Hippomedon ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hippomedon